

Patronyme 

 Adam Duvall, joueur de baseball américain ;
 Clea DuVall, actrice américaine ;
 Earl Duvall, dessinateur et réalisateur américain ;
 Jacques Duvall, chanteur belge ;
 Jérémie Duvall, acteur et réalisateur français ;
 Robert Duvall, acteur américain ;
 Samuel Duvall, archer américain ;
 Sammy Duvall, skieur nautique américain ;
 Shelley Duvall, actrice américaine ;
 Wayne Duvall, acteur américain ;
 William DuVall, musicien américain.

Toponyme 
 Duvall, ville américaine située dans l’État de Washington.

Patronyme anglais